JGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlanta Galleria (Stati Uniti)